Edward McDonnell ist der Name folgender Personen:

* Edward McDonnell (Unternehmer) (1806–1860), irischer Unternehmer und Politiker, Oberbürgermeister von Dublin
 Edward McDonnell (Produzent), US-amerikanischer Filmproduzent 
 Edward Orrick McDonnell, US-amerikanischen Vizeadmiral

Siehe auch:
 USS Edward McDonnell (FF-1043), Fregatte der United States Navy